Hilarius peut désigner :
Hilaire
Ilario
Hilary
Hillary